Ма́лая Ви́шерка (также Малая Вишера) — река в Маловишерском районе Новгородской области. На реке расположен город Малая Вишера. Берёт начало из болот около урочища Витка, в 10 км к северо-востоку от города. Сливаясь с рекой Большая Вишера образуют реку Вишера приток Малого Волховца. Длина — 54 км, площадь водосборного бассейна — 256 км².

Ниже города по течению реки, по направлению к устью есть деревни: Глутно, Селищи, Поддубье и давно нежилая Красная Вишерка, а выше по течению, от города к истоку — Территория Выселок и Пустая Вишерка.

Данные водного реестра 
Код объекта в государственном водном реестре — 01040200612102000018578.

Примечания

Карта 
 

Бассейн Вишеры (притока Волхова)
Реки Маловишерского района